Sarvkubbs grunden är skär i Åland (Finland). De ligger i Ålands hav och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 23 kilometer söder om Mariehamn och omkring 270 kilometer väster om Helsingfors. Sarvkubbsgrunden ligger  meter över havet. 
Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 130 meter i sydöst-nordvästlig riktning. 

Den högsta punkten i närheten är Skräckskär,  meter över havet,  km norr om Sarvkubbsgrunden. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Lemland,  km norr om Sarvkubbsgrunden.

Kommentarer

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Ålands hav
Öar i Föglö